Сен-Гобен:
 Сен-Гобен — коммуна во Франции
 Сен-Гобен — французская компания (Saint-Gobain)